Жетыкольский сельский округ

 Жетыкольский сельский округ (Западно-Казахстанская область) — сельский округ в Западно-Казахстанской области.
 Жетыкольский сельский округ (Северо-Казахстанская область) — сельский округ в Северо-Казахстанской области.